Seelow ist

 der Name der Stadt Seelow in Brandenburg
 der deutsche Name des polnischen Dorfes Żelewo in der Woiwodschaft Westpommern (Seelow, Kreis Greifenhagen/Pommern)

Seelow ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Seelow (1939–2009), deutscher Jazzmusiker
 Hubert Seelow (* 1948), deutscher Skandinavist und Übersetzer

Siehe auch:
 Selo
 Selow
 Gedenkstätte Seelower Höhen